Яппаров — башкирская фамилия. Известные носители:

 Яппаров, Карам Халиуллович (1924—2016) — советский сталевар, Герой Социалистического Труда (1971).
 Яппаров, Тагир Галеевич (род. 1963) — генеральный директор компании АйТи.